Gaffel (biologie), een gewei van een hert of ree
 Dichotome vertakking, een gaffelvormige vertakking
 Gaffel (heraldiek), een heraldisch figuur
 Gaffel (techniek), een lasthaak met klep
 Gaffel (zeilen), een rondhout waaraan het grootzeil is bevestigd
 James Potter, ook wel Gaffel genoemd, een personage uit de Harry Potter-boeken
 Privatbrauerei Gaffel Becker & Co, bierbrouwerij in Keulen
 een andere naam voor gildehuis
 een ander woord voor hooivork

Zie ook
 Gaffelbok